Necker Island ist der Name folgender Inseln:

 Necker Island (Hawaii), Insel in Hawaiʻi
 Necker Island (Britische Jungferninseln), Insel der Britischen Jungferninseln

Siehe auch
 Neckarinsel